Texto peut désigner :

 un message sur un téléphone mobile, dit Short Message Service (SMS),  couramment appelé texto en France et au Québec. — SFR a tenté de déposer le mot comme marque (2001), mais en portant plainte contre une compagnie l'utilisant également : le tribunal a statué que le mot texto était populaire avant SFR. La marque a donc été annulée (2009).
 l'expression courante signifiant reproduction exacte d'une parole (abréviation de « textuellement »). Exemple : Il a dit ça texto. Cette expression montre souvent la surprise ou la contestation du rapporteur qui souhaite crédibiliser son propos (voir également verbatim).
 Texto, film de Klim Chipenko (2019).

Notes et références 

Marque informatique